Einhausen (Hessen), een gemeente in de Duitse deelstaat Hessen
Einhausen (Thüringen), een gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen